Wauconda ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Wauconda (Illinois), im Lake County
 Wauconda (Washington), im Okanogan County

Siehe auch:
 Wakanda